Нечайково — название населённых пунктов в России:

 Нечайково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Нечайково — деревня в Антроповском районе Костромской области.